Awakening (Star Trek), aflevering van Star Trek: Enterprise.

Films
 The Awakening (1909), een film van D.W. Griffith
 The Awakening (1914), een film van William Desmond Taylor
 The Awakening (1928), een film van Victor Fleming
 The Awakening (1980), een film van Mike Newell
 The Awakening (2011). een Britse film van Nick Murphy
 Awakening (2011), een Amerikaanse film van David Von Ancken 

Muziek
 The Awakening (Parrish Smith), een album van Parrish Smith
 The Awakening (James Morrison), een album van James Morrison
 Awakening (Peek), gitaarmuziekalbum van Kevin Peek.

Zie ook 
 Awakenings (doorverwijspagina)